Liste Swadesh de 207 mots en français et en basque unifié.

Présentation 

La liste Swadesh est établie par le truchement d'une pensée utilisant une langue illogique, ne pouvant rendre compte de la logique obligée du médium de communication du groupe, aux époques du néo ou paléolithique.

Le site www.euroskara.com donne des indices pertinents et logiques de comparaison linguistique, sur la base du lexique de racine le plus ancien connu encore soutenu par une expression vivante et officielle.

Phonétique: toutes les lettres se prononcent, beaucoup se 'mouillent' pour indiquer un degré de proximité....

S sonne comme dans 'ich' allemand, Z sonne comme dans 'ce' français, R se roule entre deux voyelles, et grasseye devant une consonne, X sonne comme dans 'chat', J sonne comme 'y', E sonne comme 'é', U sonne comme 'ou', DD sonne 'dy', Ñ sonne 'gn', TT sonne 'ty', LL sonne 'ly'.

Liste

Orthographe 
Lorsque les mots ont des formes multiples (conjugaison des verbes, accords en genre ou en nombre, déclinaisons), l'orthographe retenue est la suivante :
 verbes : infinitif
 autres mots : neutre ou masculin, singulier, nominatif * (sujet)
Pour les cas particuliers (pas d'infinitif, nom féminin, nom toujours au pluriel par exemple), c'est la forme la plus simple qui est utilisée.

* absolutif pour le basque

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Le basque unifié (initiation), Assimil, Chennevières-sur-Marne 1996, 
 Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 -

Article connexe 
 Basque

Liens externes 
  Dictionnaires de basque (Lexilogos)
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Wiktionnaire basque

basque
Langue basque